René Hermans (militair) (1918-1947), Belgisch militair
 René Hermans (atleet) (1965), Belgisch atleet